Чжан Нань (, род.1 марта 1990) — китайский бадминтонист, чемпион летних Олимпийских игр 2012 года в миксте, четырёхкратный чемпион мира.

Биография 
Чжан Нань родился в 1990 году в Пекине. В 2011 году он выиграл чемпионат мира, а в 2012 стал обладателем золотой медали Олимпийских игр.

Примечания

Ссылки 
 

Бадминтонисты Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по бадминтону
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по бадминтону